Osoby noszące nazwisko Colby
 Bainbridge Colby (1869–1950) – amerykański polityk
 William Colby (1920–1996) – amerykański funkcjonariusz służb specjalnych

 Geografia
Miejscowości na Wyspie Man:
 Colby – mała osada w okręgu Glenfaba
Miejscowości w USA:
 Colby – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Colby – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Colby – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Colby (ang. Colby Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
W Wielkiej Brytanii:
 Colby – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Colby – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)

 Inne
 (5569) Colby – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Dynastia Colbych – amerykańska opera mydlana